Rütli bezeichnet:

 Rütli, Bergwiese im Schweizer Kanton Uri
 Rütli (Literarische Gruppe), literarische Gesellschaft in Deutschland im 19. Jahrhundert
 Rütli (Schiff, 1929), Fahrgastschiff auf dem Vierwaldstättersee